Wulff steht für:
 Wulff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wulff-Affäre, Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff
 Wulff-Konstruktion, Methode zur Bestimmung der Form eines Kristalls im thermodynamischen Gleichgewicht
 Wulffsches Netz, Hilfsmittel beim Erstellen einer stereografischen Projektion
 Sabine Wulff, DEFA-Spielfilm
 Otto Wulff Bauunternehmung, deutsches Bauunternehmen

Siehe auch:

 Wulf
 Wolf (Familienname)
 Wolff
 Woolf
 Wolfe
 Woolfe